Жанна II:
 Жанна II (ок. 1293—1330) — пфальцграфиня Бургундии с 1315 года, графиня Артуа с 1329 года (Жанна I), жена короля Франции Филиппа V Длинного
 Жанна II (1378—ок. 1424) — дочь Жана II Овернского, вторая жена Жана Беррийского.